Root (Engels voor wortel) of roots kan betrekking hebben op:
 Root (Zwitserland), een gemeente in het kanton Luzern
 Rootdirectory (of de root), de directory in een bestandssysteem waaronder alle andere directory's zich bevinden
 Rootgebruiker (of root), onder Unix een speciale gebruiker die alles mag op de computer, voor gebruik door het systeembeheer
 Wortel in een boomstructuur
 Roots (motorfiets), een historisch merk van tricycles
 Roots (afkomst)
 Roots: Wij zwarten, een boek van Alex Haley
 Roots (televisieserie), een televisieserie uit 1977 gebaseerd op het boek
 Roots: The Next Generations, een televisieserie uit 1979 gebaseerd op het boek en dat verdergaat waar de eerste televisieserie ophield
 Roots (2016), een remake van de gelijknamige televisieserie uit 1977
 Roots (toneelstuk), een toneelstuk van Arnold Wesker uit 1958, tweede deel van The Wesker Trilogy
Muziek
 Rootsrock, een op country geënte muziekstijl
 Roots (Blue Mountain), een album uit 2002 van de Amerikaanse rockgroep Blue Mountain
 Roots (The Everly Brothers), een album uit 1968 van het Amerikaanse duo The Everly Brothers
 Roots (Orla Gartland), een album uit 2013 van de Ierse zangeres Orla Gartland
 Roots: John Lennon Sings the Great Rock & Roll Hits, een album uit 1975 van de Britse zanger John Lennon
 Roots (Curtis Mayfield), een album uit 1971 van de Amerikaanse zanger Curtis Mayfield
 Roots (Shawn McDonald), een album uit 2008 van de Amerikaanse zanger Shawn McDonald
 Roots (Sepultura), een album uit 1996 van de Braziliaanse metalband Sepultura
 Roots (Johnny Winter), een album uit 2011 van de Amerikaanse zanger/gitarist Johnny Winter
 R.O.O.T.S., een album uit 2009 van de Amerikaanse rapper Flo Rida
 Roots (jazzgroep), een jazzgroep

Zie ook
 DNS-rootservers
 Roots Syndicate
 Rootscompressor